Potter County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Potter County Courthouse (Pennsylvania), ID-Nr. 75001664
 Potter County Courthouse (South Dakota), ID-Nr. 96000743
 Potter County Courthouse (Texas), ID-Nr. 96000938